Partido Radical Democrático se puede referir a:

 Partido Radical Democrático chileno.
 Partido Radical Democrático Suizo